Wahlkreis 45 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 45
 Landtagswahlkreis 45